Смешанная сборная Швеции по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из двух мужчин и двух женщин), представляет Швецию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Швеции ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

(данные отсюда:)

Примечания

Ссылки 
 Швеция -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Швеции

См. также 
 Мужская сборная Швеции по кёрлингу
 Женская сборная Швеции по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Швеции по кёрлингу
 Сборная Швеции по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Швеции по кёрлингу на колясках

Швеция
Кёрлинг в Швеции
Кёрлинг